Fort Jackson kan syfta på flera orter:

 Fort Jackson, Alabama
 Fort Jackson, Colorado
 Fort Jackson, Louisiana
 Fort Jackson, South Carolina
 Fort Jackson, Virginia
 Fort Jackson, Wisconsin